Бальдерса́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Мюлуз, кантон Риксайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ильзак (округ Мюлуз).

Площадь коммуны — 12,76 км², население — 2514 человек (2006) с тенденцией к росту: 2603 человека (2012), плотность населения — 204 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2595 человек, а в 2012 году — 2603 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1728 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1301 были экономически активными, 427 — неактивными (показатель активности 75,3 %, в 1999 году — 70,4 %). Из 1301 активных трудоспособных жителей работали 1209 человек (634 мужчины и 575 женщин), 92 числились безработными (48 мужчин и 44 женщины). Среди 427 трудоспособных неактивных граждан 138 были учениками либо студентами, 196 — пенсионерами, а ещё 93 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 1046 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2658 человек. При этом медиана доходов составила 24 773 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Бальдерсайм